«Монти Уолш» — название нескольких американских фильмов.

 «Монти Уолш» — фильм 1970 года.
 «Монти Уолш» — фильм 2003 года.